Willum Worm kan syfta på:

 Willum Worm (1563-1629)
 Willum Worm (1633-1704)
 Willum Worm (1698-1733)